Президентские выборы в Колумбии 1974 года прошли 21 апреля.

Альфонсо Лопес Микельсен от Либеральной партии сумел набрать 56,3% голосов пришедших на выборы избирателей, таким образом он был избран президентом Колумбии.

Примечательным фактом этих выборов стало то, что в них приняли участие трое детей бывших президентов Колумбии: Альфонсо Лопес Микельсен — сын Альфонсо Лопеса Пумарехо, Альваро Гомес Уртадо — сын Лауреано Гомеса Кастро и Мария Евгения Рохас Корреа — дочь Густаво Рохаса Пинильи.

Выборы состоялись в один день с Парламентскими выборами 1974 года.

Результаты

Ссылки
 Выборы в Колумбии 
 

Колумбия
Выборы в Колумбии
Апрель 1974 года
1974 год в Колумбии